M60, M-60 ou M.60 pode referir-se a:

Armas de fogo e equipamento militar
 M60 105mm Cartucho, uma casca de artilharia química dos EUA
 M60 (fuzil de assalto), um clone da AK-47 Jugoslavo 
 M60 (metralhadora), uma metralhadora de uso geral norte-americana de 7,62 mm
 M60 Patton - um tanque empregado pelo exército dos Estados Unidos da América
 M60 (arma de baixo recuo), am 82-mm arma antitanque de baixo recuo desenvolvida na Jugoslávia.
 M60A1 Armored Vehicle Launched Bridge (AVLB),um tanque americano bridgelaying
 Halcon M60, uma submetralhadora Argentina 9mm/.45 ACP
 Radar Saber M60 de defesa aérea desenvolvido pelo Exército Brasileiro.

Transporte
 M-60 (Michigan rodovia), uma estrada de estado em Michigan do sul
 M.60 Marathon, uma aeronave
 M60 rodovia, uma estrada no extremo oriente russo
 M60 autoestrada na Hungria
 M60 (autoestrada), uma autoestrada em Greater Manchester, Inglaterra
 M60 (Nova York City ônibus), uma rota de ônibus em Nova York em Manhattan e Queens
 BMW M60, um motor de automóveis de 1992

Outros usos
 M60, um computador baseado em Olivetti Zilog Z8001 (1984)
 Messier 60 (ou M60) - uma galáxia elíptica

Desambiguação